Barniéras est un diminutif ou une variante de  ou .

Patronyme 
 René Barnérias, homme politique français ;
 Pierre Barnérias, réalisateur français.